Amerikai Egyesült Államok
 Forest Grove (Georgia)
 Forest Grove (Minnesota)
 Forest Grove (Montana)
 Forest Grove (Pennsylvania)
 Forest Grove (Oregon)
 Forest Grove (Texas)

 Kanada
 Forest Grove (Kanada)